Нагиса Осима (; 31 марта 1932 года, Киото — 15 января 2013 года, Фудзисава) — японский кинорежиссёр, сценарист, актёр.

Биография 
Нагиса Осима родился в Киото 31 марта 1932 года в семье гражданского служащего, в 1954 году окончил Киотский университет, где изучал политическую историю. Во время учёбы он участвовал в студенческом движении левого толка, из-за чего после окончания университета не мог найти работу. От отчаяния он решил пройти вступительные испытания на студии Shochiku и в итоге получил должность ассистента режиссёра, здесь же в 1959 году снял свой первый фильм. Параллельно с 1956 года занимался кинокритикой, редактировал журнал о кино Eiga hihyo. К началу 1960-х годов Осима получил известность как один из лидеров и основоположников так называемой «японской новой волны» (Nūberu bāgu, сам он отвергал этот термин), поднимая в своих фильмах проблемы японской молодёжи и критикуя послевоенное японское общество (один из ярких примеров — «История жестокой юности», 1960).

После того, как его четвёртый фильм, «Ночь и туман в Японии» (1960), посвященный разобщённости японского левого движения, был снят студией с проката всего через три дня после выхода (под предлогом, что в свете недавнего убийства ультранационалистом лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асанума лента «может спровоцировать волнения»), Осима покинул Shochiku и основал собственную компанию Sozosha. Уже в своем первом независимом фильме, «Содержание скотины» (1961), снятом по рассказу Кэндзабуро Оэ, Осима начал исследование расизма и жестокости (коллективной или индивидуальной), которое продолжал на протяжении всего десятилетия. Одной из вершин этого исследования стала авангардная лента «Смертная казнь через повешение» (1968), показанная во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля и принёсшая режиссёру определённую известность на Западе.

В 1973 году Sozosha была распущена, а спустя два года была основана студия Oshima Productions, на которой в 1976 году Осима снял свой, пожалуй, самый известный фильм — «Империя чувств», представляющий собой своеобразную комбинацию искусства и порнографии. В этой картине режиссёр вновь обратился к теме «секс и политика», которая поднималась в ряде его ранних фильмов. В последующие годы Осима поучаствовал ещё в нескольких международных проектах — снял такие фильмы, как «Империя страсти» (1978), военная драма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» (1983) и сатирическая лента «Макс, моя любовь» (1986). Последняя была плохо принята критикой, из-за чего режиссёр на много лет ушел из кино, работая в основном на телевидении.

Осима был женат на актрисе Акико Кояме.

Фильмография 
 1959 — Улица любви и надежды / 愛と希望の街
 1960 — История жестокой юности / 青春残酷物語
 1960 — Кладбище солнца / 明日の太陽
 1960 — Ночь и туман в Японии / 日本の夜と霧
 1961 — Содержание скотины / 飼育
 1962 — Восстание христиан / 天草四郎時貞
 1963 — Первое приключение ребёнка / 小さな冒険旅行
 1965 — Удовольствия плоти / 悦楽
 1965 — Дневник Юнбоги / ユンボギの日記
 1966 — Насилие в полдень / 白昼の通り魔
 1967 — Военное искусство Ниндзя. Альбом / 忍者武芸帖
 1967 — Исследование непристойных японских песен / 日本春歌考
 1967 — Лето в Японии: двойное самоубийство / 無理心中 日本の夏
 1968 — Смертная казнь через повешение / 絞死刑
 1968 — Возвращение троих пьяниц / 帰ってきたヨッパライ
 1969 — Дневник вора из Синдзюку / 新宿泥棒日記
 1969 — Мальчик / 少年
 1970 — История, рассказанная после Токийской войны / 東京戦争戦後秘話
 1971 — Церемония / 儀式
 1972 — Летняя сестра / 夏の妹
 1975 — Цусимская битва / The Battle of Tsushima
 1976 — Империя чувств / 愛のコリーダ
 1978 — Империя страсти / 愛の亡霊
 1983 — Счастливого Рождества, мистер Лоуренс / 戦場のメリークリスマス
 1986 — Макс, моя любовь / マックス、モン・アムール
 1991 — Киото, родина моей матери / Kyoto, My Mother’s Place
 1994 — 100 лет японскому кино / 100 Years of Japanese Cinema
 1999 — Табу / 御法度

Премии и награды 
 Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля (1978)

Сочинения 
 Sengo eiga: Hakai to sozo [Postwar Film: Destruction and Creation]. — Tokyo, 1963.
 Taikenteki sengo eizo ron [A Theory of the Postwar Image Based on Personal Experience]. — Tokyo, 1975.
 Ecrits (1956—1978): Dissolution et jaillissement / translated by Jean-Paul Le Pape. — Paris, 1980.
 Cinema, Censorship, and the State : The Writings of Nagisa Oshima, 1956—1978 / edited and with an introduction by Annette Michelson, translated by Dawn Lawson. — Cambridge, Massachusetts, 1992.

Литература 
 

 Sato T. Oshima Nagisa no sekai [The World of Nagisa Oshima]. — Tokyo, 1973.
 Magrelli E., Martini E. Il Rito, il rivolta: Il cinema di Nagisa Oshima. — Rome, 1984.
 Danvers L., Tatum C. Nagisa Oshima. — Paris, 1986.
 Cheryn Turim M. Films of Oshima Nagisa: Images of a Japanese Iconoclast. — Berkeley, 1998.
 Macnab G. C., Hong G.-J. Oshima, Nagisa // International Dictionary of Films and Filmmakers. — 4th ed. — St. James Press, 2001. — Vol. 2. — P. 725—729.

Примечания

Ссылки 
 Биография, фильмография режиссёра Нагиса Осима
 

 
Выпускники Киотского университета